Клодия:

 Клодия Пульхра Терция — Римская матрона, сестра Клодия Пульхра, предположительно прообраз Лесбии у Катулла.
 Клодия Пульхра — Римская матрона, дочь Клодия Пульхра и Фульвии, первая жена Октавиана.
 Клодия — персонаж Вампирских хроник Энн Райс.